Филимоновка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Филимоновка — деревня в Мензелинском районе Татарстана.
 Филимоновка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Филимоновка — село в Асиновском районе Томской области.
 Филимоновка — деревня в Заокском районе Тульской области.

Украина 
 Филимоновка — село в Врадиевском районе Николаевской области.
 Филимоновка (Харьковская область) — село в Валковском районе.

Река 
 Филимоновка — река в России, протекает в Республике Карелия, Архангельской области.